Grab puede referirse a:
Grab (Gračac), localidad de Croacia en ejido de Gračac.
 Grab (Trilj), localidad de Croacia en el ejido de Trilj.
 Abreviatura de Heinrich Emanuel Grabowski, botánico y farmacéutico alemán.